Hangweide steht für

 Hangweide (Kernen im Remstal), Ortsteil der Gemeinde Kernen im Remstal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Naturschutzgebiet Hangweide Brunskappel, Naturschutzgebiet der Gemeinde Olsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen